Alfredo Duhalde Vásquez – politico cileno
 Eduardo Duhalde – politico argentino
 Margot Duhalde – pilota argentina